Tanikaze ist der Name von

 eines japanischen Kriegsschiffes im Zweiten Weltkrieg; siehe Tanikaze (Schiff)

 Tanikaze Kajinosuke (1750–1795), japanischer Sumōringer